Хасан Инальбекович Мамтов (28 апреля 1984, Бесленей, Карачаево-Черкесская АО, Ставропольский край, СССР) — российский футболист.

Карьера 
В детстве занимался борьбой и дзюдо. Футболом начал заниматься в ДЮСШ Черкесска, куда записался вместе с другом. Первый тренер — Руслан Тирович Тлисов, отец Артура Тлисова. Позже обучался в спортинтернате при клубе «Краснодар-2000».

В 2002 году клуб второго дивизиона «Нарт» Черкесск подписал с Мамтовым контракт на 3000 рублей в месяц. В первом сезоне провёл 29 матчей, в основном выходил на замену. В 2003 году в 36 играх забил 5 мячей. В 2004 году перешёл в ставропольское «Динамо». Команда выиграла первенство второго дивизиона и Кубок ПФЛ, но по финансовым причина была переведена в любители. В 2005 году был на просмотре в нальчикском «Спартаке», но вернулся в Ставрополь, где провёл первую половину сезона в первенстве ЛФЛ. Затем перешёл в другой любительский клуб — «Новороссийск», с которым выиграл Первенство России среди ЛФЛ. В клубе, вернувшем себе название «Черноморец», отыграл первую половину сезона 2006 во втором дивизионе. В июле вернулся в «Динамо», также вернувшее себе профессиональный статус; за 1,5 сезона провёл 37 игр, забил 7 мячей.

После окончания контракта с «Динамо» был на просмотре в «Кубани», но подписал соглашение с клубом первого дивизиона «Машук-КМВ» Пятигорск. За две недели до старта первенства повредил мениск, но к маю восстановился и, сыграв 34 матча, забил 7 мячей. По окончании сезона получил предложение от «Урала» и перешёл в екатеринбургский клуб. В 2009 году провёл 35 матчей, часто играл на позиции крайнего полузащитника, но, имея много моментов, забил только один гол. В следующем году дважды получал травмы, из-за чего сыграл только семь матчей и забил один гол.

В 2011 году тренер Александр Григорян пригласил Мамтова в «Химки», где он стал лучшим бомбардиром команды — 10 мячей в 44-х играх. В сезоне 2012/13 Мамтов вслед за Григоряном перешёл в хабаровскую «СКА-Энергию», но ставший в конце 2012 года главным тренером Георгий Дараселия не видел футболиста в составе, и Мамтов, которого Григорян рекомендовал Евгению Дурневу, перешёл в клуб ПФЛ «Тюмень», где впоследствии стал капитаном команды. В сезоне 2015/16 вместе с Артёмом Делькиным и Максимом Житневым стал лучшим бомбардиром первенства ФНЛ — 16 мячей.

Летом 2017 года перешёл в ФК «Анжи». Главный тренер команды Григорян объяснил данный трансфер тем, что предпочёл игрокам запаса премьер-лиги футболистов первого дивизиона с ярко выраженной психологией победителя. Дебютировал в РФПЛ 15 июля 2017 года в возрасте 33 лет, выйдя на 55-й минуте на замену в матче первого тура сезона 2017/18 против ЦСКА. Однако уже через два месяца перешёл в клуб ФНЛ «Оренбург».

Сезоны 2018/19 и 2019/20 провёл за ФК «Тамбов» (2019/20 — в премьер-лиге). Завершил карьеру игрока в краснодарской «Кубани», по окончании сезона-2020/21, по результатам которого команда вышла в ФНЛ, перешёл на административную работу в клубе в качестве селекционера.

Достижения 
 Победитель Первенства ФНЛ: 2017/18; 2018/19
 Победитель Первенства ПФЛ: 2004 (зона «Юг»); 2013/14 (зона «Урал-Поволжье»); 2020/21 (группа 1)
 Лучший нападающий сезона в ФНЛ: 2015/16

Семья 
По национальности черкес. Отец Мамтова окончил Краснодарский институт по специальности инженер-холодильщик, работал на предприятиях Черкесска. Мать выпускница ленинградского вуза, модельер обуви, работала на Черкесской обувной фабрике. Имеет сестру и брата.

Есть сын и дочь.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 «Мантра» Хасана, Павел Кунцевич, sport-portal72.ru, 22 мая 2013
 Черкес, Официальный сайт ФК «Химки», 19 мая 2011

Футболисты России
Игроки ФК «Нарт» Черкесск
Игроки ФК «Динамо» Ставрополь
Игроки ФК «Черноморец» Новороссийск
Игроки ФК «Машук-КМВ»
Игроки ФК «Урал»
Игроки ФК «Химки»
Игроки ФК «СКА-Хабаровск»
Игроки ФК «Тюмень»
Игроки ФК «Анжи»
Игроки ФК «Оренбург»
Игроки ФК «Тамбов»
Игроки ФК «Кубань» (2018)